Буало́ () — французская фамилия:

 Буало, Арт (род. 1957) — канадский бегун-марафонец.
 Буало, Никола (1636—1711) — французский поэт и критик, теоретик классицизма.
 Буало, Жиль (1631—1669) — поэт и переводчик, казначей, адвокат, брат предыдущего.
 Буало, Пьер Луи (1906—1989) — французский писатель, известный по работе в творческом тандеме Буало-Нарсежак.
 Буало, Филип (1863—1917) — канадско-американский художник-портретист.
 Буало, Шарль (1648—1704) — французский священнослужитель, богослов, проповедник. Член Французской академии.
 Буало, Этьен (1200/10—1270) — королевский прево Парижа.